

Пілянський потік — річка; права притока Криванського потоку.
 Пілянський потік — річка; притока Кляку.